

Золотарьово — присілок, Глазовський район, Удмуртія
 Золотарьово — присілок, Юкаменський район, Удмуртія

Золотарьово — село, Закарпатська область, Хустський район